Немецкая Бундеслига 2020/21 () — 58-й сезон высшего дивизиона в немецкой системе футбольных лиг. Сезон начался 18 сентября 2020 года и завершился 22 мая 2021 года. Чемпионский титул защитила «Бавария», в девятый раз подряд выиграв чемпионат.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
«Падерборн 07» за 2 тура до конца турнира выбыл во Вторую Бундеслигу. Дюссельдорфская «Фортуна» до предпоследнего тура находилась на 16 месте, но по итогам последнего тура опустилась на строчку ниже и тоже выбыла из Бундеслиги.

«Вердер» и «Хайденхайм» сыграли стыковые матчи (0:0) и (2:2), но по правилам выездного гола «Вердер» остался в Бундеслиге.

Билефельдская «Арминия» за 3 тура до конца вышла в Первую Бундеслигу спустя 10 лет. «Штутгарт» вернулся спустя один сезон.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Хет-трики 

Примечания
4 Игрок забил 4 гола.

Награды

Ежемесячные награды

Переходные матчи 
Переходные матчи состоялись 26 и 29 мая 2021 года.

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги

2020
Германия
Спорт в Германии в 2020 году
Спорт в Германии в 2021 году